Pierre Vincent peut désigner :
 Pierre Vincent (1992-), un athlète français pratiquant la course ;
 Pierre Vincent (1964-), un entraîneur français de basket-ball ;
 Pierre Vincent (1914-2015), un général français ;
 Pierre Vincent (1932-), un footballeur français ;
 Pierre H. Vincent (1955-), un avocat, fiscaliste et homme politique fédéral du Québec.